Selby est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Bill Selby (né en 1970), joueur de baseball américain
Brit Selby (né en 1945), hockeyeur canadien
Daniel Selby (né en 1965), artiste américain
David Selby (né en 1941), comédien américain
Daryl Selby (né en 1982), joueur de squash anglais
Erin Selby, homme politique canadien
Harry Selby (1913-1984), homme politique écossais
Hubert Selby (1928-2004), écrivain américain
Jim Selby, entraineur de football australien
John Selby (1849-1894), joueur de cricket anglais
Joseph D. Selby (1950-2007), avocat américain
Josh Selby (né en 1991), joueur de basketball américain
Kathryn Selby (née en 1962), pianiste classique australienne
Lauren Selby (née en 1984), joueuse de squash anglaise
Mark Selby (né en 1983), joueur de snooker anglais
Peter Selby (né en 1941), évêque anglican anglais
Prideaux Selby (1747-1813), militaire du Haut-Canada
Prideaux John Selby (1788-1867), ornithologiste anglais
Rob Selby, joueur de football américain
Robert of Selby (mort en 1152), chancelier du Royaume de Sicile
Sarah Selby (1905-1980), actrice américaine
Steve Selby, joueur de baseball américain
Tiffany Selby (né en 1981), modèle américaine
Todd Selby, photographe et blogger américain
Tony Selby (1938-2021), acteur anglais
William Selby (1738-1798), compositeur américain

Toponyme

Selby, ville en banlieue de Melbourne, Victoria

Selby, ville en banlieue de Johannesburg

Selby, ville de l'Ontario
Lac Selby, lac du Québec

Selby, ville du North Yorkshire et siège du district de Selby.
Selby, circonscription électorale

Selby, village de la Californie
Selby-on-the-Bay, ville du Maryland
Selby, ville du Dakota du Sud
Selby Township, canton de l'Illinois

Voir aussi
Shelby, 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme